Daphne eller Dafne har flera betydelser:

 Dafne – en nymf i grekisk mytologi
 Dafne (kvinnonamn) – ett kvinnonamn
 Dafne (Peri) – en opera komponerad 1597 av Jacopo Peri
 Dafne (Schütz) – en opera komponerad 1627 av Heinrich Schütz
 Daphne, Alabama – en stad i USA
 Daphne (opera) – en opera komponerad 1938 av Richard Strauss
 S/Y Daphne – en segelbåt, känd genom Göran Schildt 
 Daphne (växtsläkte) – ett växtsläkte i familjen tibastväxter
 41 Daphne – en asteroid
 DAFNE – en fiktiv Databas för Nationalencyklopedin i en roman av Göran Häggs från 1987, se Anders och Dafne
  – ett svenskt lastfartyg som torpederades under både första och andra världskriget
 La Dafne – en italiensk opera (favola in musica) i prolog och en akt med musik av Marco da Gagliano och libretto av Ottavio Rinuccini

Se även
 Daphni – ett kloster och klosterkyrka mellan Aten och Eleusis i Grekland